Col du Bonhomme (Vogezen), een col in de Vogezen
Col du Bonhomme (Alpen), een col in de Alpen